Umizoomi (, 2010–2015) – amerykańsko-kanadyjski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 21 sierpnia 2010 roku na kanale Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Kreskówka opowiada o przygodach Milli, jej brata Geo oraz robota Bota, którzy tworzą drużynę superbohaterów i uczą dzieci, jak wykorzystywać proste zasady matematyczne w dniu codziennym.

Premiera w Polsce 
Serial został w Polsce premierowo wyemitowany po raz pierwszy na Nick Polska dnia 21 sierpnia 2010 roku. Początkowo jego premiera była planowana na 24 lipca 2010 roku, jednak z przyczyn technicznych polski Nickelodeon wyemitował ją z miesięcznym opóźnieniem.

Bohaterowie 
 Millus Ruth „Milli” Umi – mała i inteligentna 6-letnia dziewczynka, starsza siostra Geo. Potrafi za pomocą cyfr i liczb utworzyć numery.
 George Robert „Geo” Umi – 5-letni brat Milli. Jego specjalność to figury geometryczne.
 Robot William „Bot” Umi – 13-letni robot, który uwielbia tańczyć i śpiewać.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria:
 Dobrosława Bałazy (odc. 1-40),
 Ilona Kuśmierska (odc. 41-65)
Dialogi polskie: Kaja Sikorska
Dźwięk:
 Wojciech Kalinowski (odc. 1-40),
 Mateusz Michniewicz (odc. 41-50),
 Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska (odc. 51-65)
Montaż:
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 1-37, 40-65),
 Jan Graboś (odc. 38-39)
Kierownictwo produkcji: Romuald Cieślak
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Teksty piosenek:
 Andrzej Brzeski (odc. 1-5, 7-16, 19, 21-65),
 Janusz Onufrowicz (odc. 6, 17-18, 20)
Nadzór merytoryczny:
 Aleksandra Dobrowolska (odc. 1-55),
 Katarzyna Dryńska (odc. 1-65)
Wystąpili:
 Anna Gajewska – Milli
 Beata Jankowska-Tzimas – Geo
 Łukasz Talik – Bot
 Katarzyna Łaska – Syrenka (odc. 32)
 Klaudiusz Kaufmann –
 Dyzio (odc. 32),
 Król Cyferek (odc. 38-39)
 Tomasz Steciuk –
 Presto (odc. 35),
 Zbieracz figur (odc. 45-46)
 Marcin Hycnar – Presto (odc. 52)
 Olaf Marchwicki – Sebastian (odc. 57)
 Piotr Gogol – Pirat (odc. 58)
 Franciszek Dziduch – Mike (odc. 59)
 Janusz Wituch – Odźwierny (odc. 59)
 Tomasz Jarosz – Dan (odc. 60)
oraz:
 Katarzyna Pysiak
 Jan Rotowski
 Krzysztof Wójcik
 Brygida Turowska
 Małgorzata Szymańska
 Małgorzata Steczkowska
 Martyna Sommer
 Albert Do
Krzysztof Tyniec – Dzin
 Zbigniew Konopka
 Hanna Kinder-Kiss
 Maciej Szary
 Beata Łuczak
 Jakub Gajda
 Kinga Tabor
 Szymon Pelkowski – Antoni (odc. 9)
 Joanna Pach-Żbikowska
 Marcin Mroziński
 Wojciech Socha
 Agnieszka Mrozińska
 Wojciech Machnicki
 Miłosz Konkel
 Robert Tondera
 Wiktoria Gąsiewska
 Anna Apostolakis
 Monika Wierzbicka
 Waldemar Barwiński
 Mirosław Wieprzewski
 Sławomir Pacek
 Mikołaj Klimek
 Adam Krylik
 Przemysław Wyszyński
 Paweł Szczesny
 Janusz Kruciński
 Mateusz Narloch
 Cezary Nowak
 Jeremi Czyż
 Ilona Kuśmierska
 Paweł Ciołkosz
 Janusz Zadura
 Maja Kwiatkowska
 Artur Bomert
 Jolanta Wilk
 Julia Kołakowska
 Maciej Tomaszewski
 Józef Pawłowski
 Jakub Szydłowski
 Andrzej Mastalerz
Artur Kaczmarski

i inni

Piosenkę tytułową śpiewał: Artur Bomert

Lektor: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2015